Лейрия може да се отнася за:
 Лейрия, град в Португалия
 Лейрия (окръг), окръг в Португалия
 Лейрия (община), община в Португалия